Csehország
 Stanovice, település a Karlovy Vary-i járásban
 Stanovice, település a Trutnovi járásban
 Stanovice, Nová Cerekev településrésze a Pelhřimovi járásban
 Nové Stanovice, Stanovice településrésze a Karlovy Vary-i járásban